Mužská dvouhra Swiss Indoors 2022 probíhala ve druhé polovině října 2022. Do singlové soutěže basilejského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu St. Jakobshalle nastoupilo třicet dva hráčů. V letech 2020 a 2021 se turnaj kvůli pandemii covidu-19 nekonal. Obhájcem titul z roku 2019, kdy se turnaj konal naposledy, byl desetinásobný šampion z Swiss Indoors basilejský rodák Roger Federer, který na zářijovém Laver Cupu ukončil sportovní kariéru.

Vítězem se stal třetí nasazený Kanaďan Félix Auger-Aliassime, jenž ve finále zdolal nenasazeného Dána Holgera Runa po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. V probíhající sezóně i své dosavadní kariéře si připsal čtvrté vítězství a třetí v řadě, když v předcházejících čtrnácti dnech ovládl podniky ve Florencii a Antverpách. V průběhu celého turnaje neztratil jediný servis, což v probíhající sezóně dokázali jen Taylor Fritz v Eastbourne a Nick Kyrgios ve Washingtonu. Bodový zisk ho zároveň v souboji o účast Turnaji mistrů posunul o jedno místo výše, na šestou příčku.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2022
ATP Tour 2022